Gekker ist der Familienname (bzw. dessen direkte Transkription aus dem Kyrillischen) von:
Iwan Romanowitsch Hecker (1927–1989), sowjetischer Physiker
Roman Fjodorowitsch Hecker (1900–1991), sowjetischer Paläontologe und Geologe